Niemcy:
 Marienhagen – dzielnica miasta Wiehl
 Marienhagen – dzielnica miasteczka Duingen